Euarchonta (din greacă: εὖ (eu) - „adevărat”, „autentic” + ἄρχοντες (árkhontes) derivat din ἄρχω (árkhô) - „strămoș”) este o cladă (grandordin) de mamifere placentare, care conține patru ordine: Dermoptera, Scandentia, Plesiadapiformes (dispărut) și Primates.

Unele interpretări ale informațiilor moleculare plasează Primates și Dermoptera într-o cladă (mirordin) cunoscută ca Primatomorpha, care este „soră” cu Scandentia. În altele, Dermoptera este o membră a primatelor și nu soră. Alte interpretări plasează Dermoptera și Scandentia împreună într-un grup numit Sundatheria ca grup soră al primatelor.

Euarchonta și Glires împreună formează Euarchontoglires, unul din cele patru clade Eutheriane.

Filogenie

Referințe

Bibliografie
 Goodman, M., Czelusniak, J., Page, S. & Meireles: Where DNA Sequences Place Homo sapiens in a Phylogenetic Classification of Primates.
 McKenna, Bell: Classification of Mammal: Above the Species Level
 Murphy W. J., E. Eizirik, W. E. Johnson, Y. P. Zhang, O. A. Ryder, S. J. O’Brien, 2001a. Molecular phylogenetics and the origins of placental mammals Nature 409:614-618. 
 Ulfur Arnason, et al. Mammalian mitogenomic relationships and the root of the eutherian tree. Proceedings of the National Academy of Science 99: 8151-8156.  
 Jan Ole Kriegs, Gennady Churakov, Jerzy Jurka, Jürgen Brosius, and Jürgen Schmitz (2007) Evolutionary history of 7SL RNA-derived SINEs in Supraprimates. Trends in Genetics 23 (4): 158—161  (PDF version  )

Legături externe
 Nikolaev, S., Montoya-Burgos, J.I., Margulies, E.H., Rougemont, J., Nyffeler, B., Antonarakis, S.E. 2007. Early history of mammals is elucidated with the ENCODE multiple species sequencing data. PLoS Genet. 3:e2,  .
 Gennady Churakov, Jan Ole Kriegs, Robert Baertsch, Anja Zemann, Jürgen Brosius, Jürgen Schmitz. 2008. Mosaic retroposon insertion patterns in placental mammals

Eutheria